Коростильов Вадим Миколайович (1923 — 1997) — російський поет, сценарист.
 Коростильов Павло Сергійович (1997) — український стрілець, чемпіон юнацьких Олімпійських ігор 2014, дворазовий чемпіон Європи.

Коростильова 
 Коростильова Олена Миколаївна (Кошова) (1909—1987) — мати комісара підпільної організації «Молода гвардія» Героя Радянського Союзу Олега Кошового.
 Коростильова Юлія Сергіївна (нар. 1984) — український стрілець, майстер спорту України міжнародного класу.